Knittler ist der Familienname der folgenden Personen:

 Herbert Knittler (* 1942), österreichischer Wirtschafts- und Sozialhistoriker sowie Hochschullehrer
 Martin Knittler (1916–1958), deutscher SS-Oberscharführer
 Michael Knittler, deutscher TV-Produktionsmanager (u.A. ZDF-Hitparade) 
 Stefan Knittler (* 1967), deutscher Sänger, Musiker und Komponist